Алексей Викторов:
 Викторов, Алексей Егорович (1827—1883) — русский археолог и библиограф.
 Викторов, Алексей Сергеевич (род. 1951) — советский географ.